Фамилија Венегас има више значења:

 Фамилија Венегас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Венегас, Колонија Прогресо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику